Paramuricea är ett släkte av koralldjur. Paramuricea ingår i familjen Plexauridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Paramuricea